Джаваншир ( — молодой лев; ) — имя собственное; распространено в виде фамилий и личных имён.

Известные носители 
 Джаваншир (Джеваншир; ?—670) — князь Кавказской Албании из династии Михранидов, правитель феодального владения Гардман, являвшегося личным доменом династии.
 Ахмед-бек Джаваншир (1823—1903) — азербайджанский инженер, историк, поэт.
 Джаваншир, Бехбуд хан Азад хан оглы (1877—1921) — азербайджанский политический и государственный деятель, дипломат, министр внутренних дел Азербайджана.
 Джаваншир, Гамида (более известна под фамилией Мамедкулизаде) — одна из первых азербайджанских просветительниц, общественный деятель.
 Джаваншир, Заур Сабир оглы (род. 1974) — азербайджанский военный деятель. 
 Джаваншир, Мухаммед Касим-ага — государственный деятель, полковник, сын седьмого Карабахского хана Ибрагим Халил-хана.
 Джаваншир, Ханлар-ага — государственный деятель, полковник, сын пятого Карабахского хана Ибрагим Халил-хана.

См. также 
 Джеванширы

Литература